Wood Lake ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Wood Lake (Minnesota)
 Wood Lake (Nebraska)
 Wood Lake (Louisiana)

in Kanada:
 Wood Lake (British Columbia)

Wood Lake ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Wood Lake (See im Lyon County, Minnesota)
 Wood Lake (See im Watonwan County, Minnesota)
 Wood Lake (See im Yellow Medicine County, Minnesota)

Siehe auch:
 Wood Lake Township